Слуцк:
 Слуцк (бел. Слуцк, Слуцак) — город в Белоруссии
 Слуцк — название города Павловска с 1918 по 1944 год
 «Слуцк» — белорусский футбольный клуб из города Слуцк

См. также 
 Статьи, начинающиеся со Слуцк